Виктор Эдуардович Кист () — казахстанский общественный деятель, доктор экологических наук (2006), академик Международной академии информатизации.

Биография 
Родился 16 апреля 1950 года в городе Караганде.

Окончил Карагандинское профессионально-техническое училище по специальности «технолог» и Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «учёный-агроном».

В 2007 году защитил учёное звание доктора экологических наук в области инженерной экологии в Санкт-Петербурге.

Автор книг «Молодежь и наркотики» (2002, соавтор), «Организованная преступность и коррупция в Казахстане» (2003, соавтор).

Трудовая деятельность 
С 1969 по 1984 годы — электрослесарь, подземный проходчик шахты, электромеханик Карагандинского погрузочно-транспортного предприятия ПО «Карагандауголь».

С 1984 по 1991 годы — агроном Карагандинской областной станции защиты растений.

С 1991 по 1993 годы — старший агроном отдела Карагандинского областного комитета охраны природы, директор НПФ «Фито-Эко».

С 1993 по 2003 годы — председатель Карагандинского областного немецкого центра «Видергебурт».

С 2005 года по настоящее время — председатель Карагандинского областного немецкого национально-культурного центра «Видергебурт».

С 1995 года — член Ассамблеи народа Казахстана.

Выборные должности, депутатство 
С 1993 по 2003 годы — депутат Карагандинского областного маслихата.

С 2003 по 2005 годы — депутат Сената Парламента Республики Казахстан ІІ и ІІІ созывов, член комитета по социально-культурному развитию.

Награды и звания 
 1998 — Медаль «Астана»
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2004 — Медаль «50 лет Целине»
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2008 — Указом Президента Республики Казахстан награждён орденом «Достык» второй степени.
 2015 — Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» и др.
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан.

Примечания 

Депутаты Сената Парламента Казахстана
Депутаты Карагандинского областного маслихата
Общественные деятели Казахстана